Шейх Мустафа Абд ар-Разик (1885, Египет — 15 февраля 1947 года, Египет) — египетский исламский философ, журналист.. Ректор университета Аль-Азхар (1945—1947).

Биография 
Родился в Египте в 1882 году или в 1885 году. Принадлежал к богатой и знатной семье. Он был сыном Хасана-паши Абд ар-Разика и братом Али Абд ар-Разика. После изучения Корана в сельском куттабе, он продолжил обучение в Университете аль-Азхар. В 1909 году уехал в Париж. Слушал лекции Дюркгейма в Сорбонне, и специализировался на исламской философии. В 1915 году вернулся в Египет. Занимал пост генерального секретаря Совета аль-Азхара, инспектора религиозных судов, профессора исламской философии (1927 год), министра вакфа (1938 год), и Верховного шейха аль-Азхара (с 1945 года до его смерти). Его назначение встретило сопротивление, поскольку он не был членом Совета высших улемов: Давление, оказанное королём Фаруком, позволило изменить порядок назначения ректоров и позволило ему вступить в должность.

Он был учеником и другом Мухаммада Абдо. Будучи последователем Мухаммада Абдо, 'Абд ар-Разик хотел «доказать совместимость традиционной исламской философии с рационализмом современной мысли». Сотрудничал с ежедневной газетой аль-Джарида (основан в 1908 году в Каире под редакцией Ахмада Лутфи ас-Саййида), где сблизился с корифеями современной арабской мысли, как Аккад, M. Х. Хайкаль, Салама Муса, Садык ар-Рафии и Таха Хусейн. Затем он работал в ас-Сияса, основанной в 1922 году с Мохаммедом Хусейном Хайкалем. Эта ежедневная газета была в то время рупором диссидентской партии от Вафда, аль-Ахрар аль-Дустурийюн, основатель которой Али Якан стал соперником Са’да Заглюля. Ярые почитатели последнего разгромили помещения газеты, двое членов которой были убиты. Среди убитых был отец Мустафы Абд ар-Разика, Хасан Паша.

Умер в 1946 или 1947 году.

Ссылки

Дополнительная литература 
 I. M. Abu Rabi', 'Al-Azhar and rationalism in modern Egypt: the philosophical contributions of Shaykhs Mustafa 'Abd al-Raziq and 'Abd al-Halim Mahmud', Islamic Studies, vol. 27, no. 2 (Summer 1988), pp. 129-50;
 G. C. Anawati and M. Borrmans, 'Le cheikh Mustafa 'Abd al-Raziq et son ecole', in Tendances et courants de l’Islam arabe contemporaine, Munchen, 1982, pp. 30-35;
 Taha Hussein, 'Le cheikh Mostafa 'Abd el-Razeq tel que je l’ai connu', Melanges, vol. 4 (1957), pp. 249-53.

Исламские философы
Родившиеся в 1885 году
Умершие в 1947 году
Философы Египта
Выпускники университета аль-Азхар
Великие имамы университета аль-Азхар